Stamptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stamptjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Stamptjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn